Паланганас има више значења:

 Паланганас (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Паланганас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику